К вейвлет-функциям с компактным носителем относятся вейвлеты Добеши, койфлеты и симмлеты. Метод построения вейвлет-функций с компактным носителем принадлежит Ингрид Добеши. Койфлеты являются частным случаем вейвлетов Добеши с нулевыми моментами скейлинг-функции.

Основные положения теории вейвлет-функций 

Вейвлеты — ортонормированный базис в . С помощью вейвлет-анализа можно выделить высокочастотные всплески, например, в экспериментальных данных. В отличие от анализа Фурье, применяемого в этих же целях, вейвлет-анализ позволяет выявить не только частотную составляющую информации, но и её временную локализацию. Преимущества вейвлетов заключаются и в том, что для задачи приближения число спектральных коэффициентов много меньше числа спектральных коэффициентов Фурье. Это свойство используется в алгоритмах сжатия данных. Например, при одинаковом уровне сжатия по алгоритму JPEG и вейвлет-алгоритму, после восстановления, второй дает гораздо лучшее качество картинки .

Построение систем вейвлет-функций

Определение скейлинг-функции 
Пусть  представляет собой функцию из в , такую что множество её трансляций

 ( — параметр масштабирующий частоту вейвлета)

образует ортогональный базис в .

Введем  согласно:

Пусть  — ортонормированный базис пространства . Тогда для любой функции :

Далее, пусть  — ортонормированный базис пространства  , . Тогда мы получаем последовательность пространств , таких что

.

Определение. Пусть  — ортонормированный базис в , тогда разложение функции  по базисам пространств  называется многомасштабным анализом в .

Определение. Если  является последовательностью пространств многомасштабного анализа в , функция  порождает многомасштабный анализ и называется скейлингом.

Определение материнской вейвлет-функции 

Пусть последовательность пространств  является последовательностью пространств многомасштабного анализа в . Определим пространство  как дополнение пространства  до пространства , то есть .
Тогда

,

или же:

. 

Построим материнскую вейвлет-функцию  ортогональную скейлинг-функции . В результате получим набор функций  — базис в пространстве .

Вейвлет-разложение 

Таким образом, согласно (1) и определению функций  и  как базисов в соответствующих пространствах, получаем, что любая функция  может быть разложена в сходящийся в  ряд:

при этом коэффициенты ряда вычисляются следующим образом:

Коэффициенты  дают информацию об общей форме исследуемой функции, тогда как коэффициенты  содержат информацию о деталях общей формы.

Уровень разложения задается числом пространств  используемых для анализа.

Функция  

Утверждение. Пространства  являются вложенными  ,  при условии, что существует  — периодическая функция  такая, что

, 

где  — Фурье-образ функции  (доказательство см. 2).

Лемма 0.Система функций  является ортонормированной в  тогда и только тогда, когда

. (3)

Лемма 1. Положим, что представляет собой ортонормированный базис в  . Тогда для любой  -периодической функции, удовлетворяющей условию (2), имеет место равенство:

. (4)

Лемма 2.В том случае, если  представляет собой скейлинг-функцию, образующую совместно со своими трансляциями и дилатациями пространства многомасштабного анализа, тогда как  —  -периодическую функцию из  , удовлетворяющую условию (2), обратное преобразование Фурье образа

, 

где

 — вейвлет-функция. (6)

Таким образом, скейлинг-функция  и материнская вейвлет-функция  определяются  -периодической функцией  согласно (2), (5), обладающей определенными свойствами (3), (4), (5) + должно выполняться условие

.

Вейвлеты Р. Койфмана — койфлеты 

Вейвлеты Добеши и койфлеты индуцируются общей  -периодической функцией , но для койфлетов к ней добавляется набор условий, определяющих равенство нулю моментов соответствующей скейлинг-функции, что весьма полезно в задачах аппроксимации.

Теорема. В том случае, если функция принадлежит пространству Соболева и при этом ядро аппроксимации удовлетворят некоторому условию моментов (равенство нулю), тогда аппроксимация данной функции обладает наперед заданной точностью. Обратно: для аппроксимации, обладающей известной сходимостью, ядро аппроксимации удовлетворяет некоторому условию моментов.

Для построения вейвлетов Добеши и койфлетов рассмотрим функцию  :

где  — тригонометрический полином. Для построения койфлетов потребуем выполнение следующих условий:

 
 
 

Или в частотной области:

 
 
 

Условие  подразумевает .

Если существует некоторое число , тогда, согласно работе  рассматриваемая функция  для койфлетов может быть представлена в виде:

где

 (7)

 — тригонометрический полином, выбираемый так, чтобы выполнялось условие:

.

Определение. Вейвлет-функции, полученные с использованием полинома  в виде (7), называются койфлетами уровня  .

Преимущества и применение койфлетов 
 Вейвлет-функции с компактными носителями, например, такие как вейвлеты Добеши и койфлеты, наиболее качественно выделяют локальные особенности сигналов.
 Койфлеты более симметричны чем, например, вейвлеты Добеши, что дает лучшую аппроксимацию при изучении симметричных сигналов.
 Наличие у койфлетов нулевых моментов скейлинг-функции приводит к лучшей сжимаемости.

См. также 
 Вейвлет
 Вейвлет Хаара
 Вейвлеты Добеши

Литература 
 Хардле В., Крекьячаряна Ж. , Пикара Д. и Цыбакова А. Вейвлеты, аппроксимация и статистические приложения. // —  https://web.archive.org/web/20021020170708/http://www.quantlet.de/scripts/wav/html/ .
 Добеши И. Десять лекций по вейвлетам. // «Компьютерра». — 2001. — № 39.

Примечания 

Вейвлеты
Цифровая обработка сигналов
Дискретные преобразования
Цифровая обработка изображений